

Sigle 
 Calcestruzzo armato vibrato
 Centro antiveleni
 Concessioni Autostradali Venete gestore di alcune autostrade venete
 Constant Angular Velocity, velocità angolare costante.
 Centro di aiuto alla vita

Codici 
 CAV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cazombo (Angola)
 cav – codice ISO 639-3 della lingua cavineña

Altro 
 cav. – abbreviazione del titolo onorifico di cavaliere